Переход эксцентрический — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы эксцентрические на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров. Верхняя часть перехода эксцентрического ровная, а нижняя на противоположных концах имеет разные по размеру диаметры.

Переходы эксцентрические стальные бывают:
 бесшовные (в соответствии с ГОСТ 17378-2001);
 сварные (в соответствии с ОСТ 36-22-77, ОСТ 34.10.753-97).
Существует 2 способа изготовления переходов эксцентрических бесшовных:
 методом штамповки — изготавливаются из бесшовной трубы с помощью пресса.
 методом точения (точеные переходы). Используют метод точения для получения нестандартной формы или небольшого диаметра.

Пример условного обозначения перехода эксцентрического с Ø 87×6 мм, Ø 59х5 мм: переход Э 87×6-59×5.

См. также 
 трубопроводная арматура
 трубопровод
 фитинг

Литература 
 ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция.»
 ОСТ 36-22-77 «Детали трубопроводов Dу 500 -1400 мм сварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 2,5 МПа (25 кгс/см2). Переходы концентрические и эксцентрические»

Трубопроводы